LV est un mot :
 55, en chiffre romain,

LV est un sigle qui signifie :
 Lieutenant de vaisseau, un grade de la Marine française,

lv est un code, qui signifie :
 letton (langue), selon la norme ISO 639 des codes des langues,

LV est un code, qui signifie :
 Lettonie, 
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-2 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques,
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .lv,
 Territoire palestinien occupé, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports,
 Argentine, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs,
 Albanian Airlines MAK (Albanie), selon lea liste des codes AITA des compagnies aériennes,

Lv est un symbole qui désigne :
 Livermorium, un élément chimique, selon la liste des éléments chimiques,

LV est une abréviation, qui signifie :
 langue vivante, dans l'enseignement,
 Louis Vuitton, dans le commerce,
 Leishmaniose viscérale, en médecine.

Lv est une abréviation, qui signifie :
 Lévitique dans la Bible.
Abréviation
Code
Code de langue
Symbole chimique